Nový hrad (tschechisch „Neue Burg“) ist der Name folgender Burgen in Tschechien:

 Nový hrad (Adamov), Burg in Adamov u Brna
 Nový hrad (Hanušovice) (deutsch Neuhaus), Burgruine in Hanušovice
 Nový hrad u Kunratic (deutsch Wenzelsburg), Burgruine bei Prag
 Nový hrad u Mikulova (deutsch Neuhaus), siehe Burgstall Neuhaus (Klentnice)
 Nový hrad (Nové Hrady), Burgruine in Nové Hrady
 Schloss Nový Hrad (deutsch Neuschloss), gotische Burg in Jimlín